Rzeczpospolita (krant) - Pools dagblad
 Rzeczpospolita Polska - Pools tijdschrift tijdens de Tweede Wereldoorlog

 Rzeczpospolita Polska - officiële Poolse naam van Polen